Склад збірної Швейцарії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Швейцарія
Швейцарія 2014